Maltrato hace referencia a varios artículos:

Maltrato animal
 Maltrato animal es la acción de violencia contra un ser vivo ,lo qué le causa daños graves..

Acción por medio de la cual se infringe dolor de manera física o mental a cualquier animal no-humano , de manera excesiva , el maltrato animal  siempre ha estado en México desde hace mucho, un total de la población a  creado campañas para evitar estos tipos de comportamientos  mientras que otros practican   esta violencia en casa ,en la calle o en sitios clandestinos dónde los animales son incluso destinados a muerte.
Díganos no al maltrato animos , esta en nuestras manos  poner un alto ,los animales son seres indefensos que solo quieren vivir en paz y en felicidad ,pero el ser humano no lo permitimos.

Maltrato humano
 Maltrato emocional
 Maltrato infantil o abuso infantil: acción u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico.
Maltrato a la mujer
Ius maletractandi, derecho que tenían los señores en la Edad Media para maltratar a sus campesinos sometidos a servidumbre.

Además
Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez
Maltrata, municipio del Estado de Veracruz

Enlaces externos